Falling Out – album di Serena Ryder del 1999
 Falling Out – album dei Peter Bjorn and John del 2004